МЛБ в сезоне 1990 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Цинциннати Редс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Цинциннати Редс — Питтсбург Пайрэтс 4-2

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Окленд Атлетикс — Бостон Ред Сокс 4-0

Мировая серия 
 Мировая серия 1990: Цинциннати Редс — Окленд Атлетикс 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1990 год в бейсболе